

Botanique
 Raiponces ou Phyteuma : genre de plante herbacée.
 Campanule raiponce : espèce de plante herbacée.

Littérature

 Raiponce ( en version originale) est un conte allemand des frères Grimm (1812) ayant inspiré entre autres :
 Barbie, princesse Raiponce (2002), téléfilm d'animation américain réalisé par Owen Hurley (2002) ;
 Raiponce (2010), film d'animation américain réalisé par Nathan Greno et Byron Howard, produit par les studios Disney ;
 Raiponce, bande originale tirée du film précédent ;
 la princesse Raiponce, personnage de la franchise Disney Princess.
 Le Mariage de Raiponce (2012), court métrage d'animation américain réalisé par Nathan Greno et Byron Howard, faisant suite au film ;
 Raiponce et le Prince aventurier (2014), comédie musicale de Julien Salvia, Ludovic-Alexandre Vidal et Anthony Michineau.
 Rapunzel, une chanson de Daniela Mercury.
 Rapunzel, une chanson d'Emilie Autumn.

Divers
Raiponce est aussi un prénom révolutionnaire, tiré du calendrier républicain en référence à la plante. Il était utilisé avant la Révolution (il est présent dans les contes de Perrault), mais très peu depuis. Il se fête le  frimaire.

Notes et références 

Prénom révolutionnaire